Krasno kan syfta på följande platser:

Litauen 

 Krosna, ort,

Tjeckien 

 Krásno (ort i Tjeckien), Karlovy Vary, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar